Рио Пикадо има више значења:

 Рио Пикадо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Пикадо (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику